Козятин — имя собственное; название населённых пунктов на Украине:

 Козятин — село в Гороховском районе Волынской области.
 Козятин — село в Ахтырском городском совете Сумской области.

См. также 
 Казатин (значения)